Seyffertitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Seyffertitz (1884–1944), Gründer und Kommandeur der rechten „Republikanischen Schutztruppe“
 Carl von Seyffertitz (1825–1900), Beamter, Politiker und Naturwissenschaftler
 Gustav von Seyffertitz (1862–1943), deutschamerikanischer Filmschauspieler und Regisseur
 Hans Adam von Seyffertitz (1666–1736), polnisch-kursächsischer Generalmajor und Gutsherr, seit 1711 Reichsfreiherr
 Toni von Seyffertitz, deutsche Theaterschauspielerin, Ehefrau von Gustav von Seyffertitz

Siehe auch:

 Freiherrn von Seyffertitz, eine ursprünglich aus der Uckermark stammende preußisch-sächsische, dann auch österreichische Offiziersfamilie